

Persone 
 Friedrich Golling (1883-1974) – schermidore austriaco
 Alexander Golling (1905-1989) – attore tedesco 
 Claudia Golling (1950) – attrice tedesca

Geografia

Austria 
 Golling – frazione di Golling an der Salzach, comune nel distretto di Hallein (Salisburghese)
 Golling an der Erlauf – comune nel distretto di Melk (Bassa Austria)
 Golling an der Salzach – comune nel distretto di Hallein (Salisburghese)
 Hochgolling – montagna delle Alpi dei Tauri orientali